Lubochnia peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Lubochnia, un village.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Lubochnia, une gmina du powiat de Tomaszów Mazowiecki ;
 Lubochnia, un village, chef-lieu de cette gmina.